Ludwig Sütterlin (graphiste) (1865 - 1917) est un allemand graphiste et pédagogue.
 Ludwig Sütterlin (linguiste) (1863 - 1934) est un linguiste germaniste.